Наруто — это японское слово, которое может значить:
  — город в Японии.
  — бывший посёлок в префектуре Тиба. В 2006 году был объединён с городом Самму.
 Наруто — пролив между японскими островами Авадзи и Сикоку.
 Водовороты Наруто — туристическая достопримечательность в проливе Наруто.
  (также может называться «нарутомаки») — разновидность камабоко (рулета из рыбного фарша, приготовленного на пару) с завитушкой изнутри (делается при помощи рыбного фарша с добавкой красного красителя).
 Одно из названий символа «@» на японском языке.
 Наруто — аниме и манга о молодом ниндзя Наруто Удзумаки.
 Наруто — кличка обезьяны, ставшей «героиней» юридического спора о cелфи обезьяны.
 (94356) Наруто — астероид главной группы. См. Список астероидов (94301—94400).